«Пост. Спастись и сохранить» — научно-фантастический роман Дмитрия Глуховского, вышедший в 2021 году на стриминговом сервисе Storytel. Действие романа происходит в России в постапокалиптический период. Является второй частью и продолжением романа «Пост». Особенность этого произведения в том, что роман вышел как аудиокнига, которую читает сам автор. Позже роман вышел в бумажном варианте. Переведён на 6 языков.

История 
Аудиокнига вышла 20 апреля 2021 года. Вторая часть романа отличается от первой атмосферой и стилистикой.

В роман вводятся новые герои, от лица которых и идёт повествование довольно продолжительной часть произведения. Действие романа на некоторое время переносится из Ярославля в Москву. Некоторые критики называют роман политическим и сатирическим, описывая Россию будущего автор, по их мнению, описывает современную российскую действительность.

Сюжет 
Действие романа происходит в России спустя годы после Гражданской войны (Распада), когда от некогда огромного государства осталась лишь небольшая часть, назвавшаяся Московской империей. На западном рубеже Европа устроила блокаду империи. На востоке границы государства расположились всего в нескольких сотнях километров от столицы и пролегают по реке Волге — отравленной, превратившейся в непреодолимый барьер. После войны в Московию с той стороны единственного уцелевшего моста через реку так никто и не приходил. Здесь, на мосту, и стоит «Ярославский пост» или просто «Пост».

Вторая часть романа отматывает события на некоторое время назад, рассказывает о Москве, продолжает и заканчивает историю персонажей 1 части.

Два друга — казацкие сотники Александр Кригов и Юрий Лисицын — присутствуют на церемонии награждения самим императором Московии Аркадием Михайловичем. Ребята отправляются в кабак для «обмывания» новой награды — типичной армейской традиции. Здесь Юрий знакомится с балериной Катей.

Кригова вызывает к себе полковник московской контрразведки Иван Сурганов с предложением отправиться в экспедицию за реку Волгу. Александр соглашается и повышается до подъесаула.

Несколько недель спустя отряд Кригова так и не выходит на связь, из-за чего считается пропавшим без вести. Положение осложняется потерей контакта с Ярославским постом, где, предположительно, произошёл бунт. Лисицына лично приглашает в свою резиденцию император. Юрий соглашается отправиться на Ярославский пост, повышается до подъесаула, как Кригов, и получает в подчинение сотню казаков. Перед отъездом Юрий делает Кате предложение.

На следующий день отряд Лисицына прибывает на мёртвый Пост, где в разбитом поезде обнаруживает трупы как Кригова, так и его людей, а также единственного выжившего на Посту — ничего не помнящего коменданта Полкана, запертого в изоляторе с трупом задушенного им отца Даниила.

Повествование возвращается к Егору, Мишель (главные действующие лица первой части романа) и спасённым ими детям за несколько часов до прибытия Лисицына на Пост. Группа держит путь на Ростовский пост, где комендантом является Николай Рихтер, давний товарищ Полкана. Егор намерен дойти до поста и рассказать Николаю об угрозе одержимых. Во время ночлега парень замечает состав (отряд Лисицына), едущий в сторону Ярославского поста, и тщетно пытается его остановить. На следующий день герои доходят до поста «Ростов Великий». Но, как и следовало ожидать, комендант Рихтер не верит словам Егора, а в Москве и вовсе считают парня чуть ли не сумасшедшим.

Вскоре на Ростовский пост прибывает Лисицын с отрядом в полном составе и арестованным Полканом (к удивлению Егора, ведь тот уже считал отчима мёртвым); Егор и Мишель очень заинтересовывают подъесаула. Мишель рассказывает, что беременна от Кригова, чем повергает Юрия в шок, однако тот обещает помочь девушке достичь Москвы.

Из Москвы приходит приказ ликвидировать всех выживших с Ярославского поста. Героев арестовывают и сажают в изолятор, где Егор насилует Мишель. Вскоре казаки с Юрием выводят ребят из изолятора и вместе с Полканом высаживают в неизвестном месте, где Полкана и Егора расстреливают; Юрий прячет Мишель от казни и казаков, обещая за ней вернуться. Однако не всё идёт по плану: за секунды до смерти Полкан обращается в одержимого и заражает расстрельную команду вместе с Лисицыным, которого вырубают. Казаки из команды становятся одержимыми, Лисицына спасает его бессознательное состояние.

Через несколько часов Мишель приводит Юрия в чувство, вдвоём герои возвращаются на ростовский пост, который уже оказывается захвачен одержимыми — персонал Поста и вся сотня лисицынских казаков заражены, — и успевает спастись оттуда на дрезине. Юрий догадывается, что Сурганов знал об одержимых с самого начала, но не предупредил ни Кригова, ни самого Юрия и начинает подозревать полковника в заговоре против императора, который ничего об одержимых не знает, а также не решается признаться Мишель, что, помимо Полкана и Егора, ему пришлось казнить ещё и ни в чём не повинных детей, которые с ней пришли.

На полпути до Москвы дрезина выдыхается, герои пешком доходят до ближайшего населённого пункта, где в свой дом их радушно принимают престарелые супруги. Мишель получает свежую одежду, Юрий пишет Кате прощальное письмо на случай своей гибели. Старик, вместе со своей женой оказавшийся беженцем с другой стороны Волги, раскрывает Юрию некоторые подробности относительно одержимых — когда мятежные регионы заявили о своём желании существовать независимо от Москвы, столица начала транслировать на их территории ту самую сводящую с ума бесовскую молитву и отключила электричество, — а также проясняет причину, по которой в Московии нет ни Интернета, ни ТВ, ни даже радио — боязнь того, что уцелевшие мятежники используют молитву против самой Москвы.

Отправляться дальше Юрия и Мишель вынуждают приближающиеся одержимые. За пару часов казак и девушка пешком достигают обжитого людьми здания вокзала. Лисицын безуспешно пытается реквизировать у жителей грузовик, когда у него вдруг начинается приступ одержимости. От Юрия молитвой заражается весь вокзал. Мишель, не желая убивать своего нового друга, оглушает его; вскоре приступ проходит, и Юрий вновь становится человеком. Вместе они забирают грузовик и едут на нём в Москву дальше.

Однако границы города оказываются надёжно защищены вовремя выставленными гарнизонами казаков, убивающих абсолютно любого, кто подходит на расстояние прицельного выстрела. В километре от города Юрия вновь застаёт врасплох новый приступ. Мишель запирает друга в грузовике и держит там на протяжении 2 недель, прежде чем казак, сильно исхудавший, вновь приходит в себя. Тем временем толпа одержимых подходит к Москве…

Гарнизонные казаки узнают Лисицына и пропускают его с Мишель. Юрий отвозит девушку к родителям Кригова, Ирине Антоновне и Анатолию. Анатолий рассказывает Мишель, что отец императора, Михаил I, смог остановить Гражданскую войну, единственным осмелившись применить нейролингвистическое оружие (НЛП) против мятежников. Однако об этом мало кто знает, все (даже его сын, император Аркадий Михайлович) считают Михаила I святым чудотворцем, которого вот-вот должны причислить к лику святых. К дому прибывает полиция с целью взять Юрия (его сдала Ирина Антоновна за разговоры об одержимых), но тот успевает сбежать в неизвестном направлении. Тем временем мать Кригова, архивный работник, находит информацию о родителях Мишель. Правда шокирует героиню: после прихода к власти императора Михаила все родственники Мишель (в том числе и родители) были объявлены врагами народа и расстреляны, а потому сама Мишель является опальной персоной и в Москве ей опасно находиться. Мишель рассказывает Криговым об одержимых, но Ирина Антоновна ей не верит (так как уверена, что Александр погиб в бою с мятежниками) и просит не говорить такое при людях. Мишель не слушается, сбегает от супругов Криговых и прилюдно сообщает об угрозе одержимых и способе защиты от них, за что отправляется в тюрьму как мятежница.

Вскоре Юрия ловят в Катиной квартире люди Сурганова (по наводке самой Кати). Последний объясняет казаку, что он действительно знал об одержимых, однако император не терпит даже слухов о них, утверждая, что это мятежники-реваншисты; а также никому не позволяет сомневаться в своём покойном отце, пресекая на корню рассказы об оружии, которое свело людей с ума. Сурганов предполагает, что Лисицын, которому император доверил своё задание, сможет раскрыть тому глаза на истину.

С помощью Сурганова Юрий подбирается к императору в театре и рассказывает всё, что видел на Ярославском и Ростовском постах. Аркадий Михайлович приходит в бешенство и объявляет Лисицына изменником, продавшимся мятежникам. Внезапно у Юрия вновь начинается приступ, и он заражает молитвой императора, который тут же жестоко убивает собственных детей…

На этом 2 часть заканчивается. Что случилось с Юрием дальше, неизвестно.

Эпилог

Через несколько месяцев Мишель, к которой вернулся слух, освобождают из тюрьмы люди, послушавшиеся девушку и пробившие себе уши. Опасность миновала, одержимые умерли. Благодарные люди называют Мишель, находящуюся на последних месяцах беременности, «блаженной»…

Примечания 

Дмитрий Глуховский
Фантастические романы на русском языке
Романы 2021 года
Литературные фантастические произведения России